Insomnio puede referirse a:
 El insomnio, uno de los trastornos del sueño más comunes.
 El insomnio familiar fatal, tipo de insomnio en el que la persona intenta en vano conciliar el sueño, pero solo logra un estado de letargo que no le permite descansar.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes películas:
 Insomnio (1998), película española de Chus Gutiérrez.
 Insomnio -Non ho sonno- (2001), película italiana de Dario Argento.
 Insomnio -Insomnia- (2002), película estadounidense de Christopher Nolan.
 La cura contra el insomnio (1986), película estadounidense de John Henry Timmis IV.

Además, puede referirse a los siguientes álbumes:
 Insomniac  (1996), álbum de estudio de la banda de punk Green Day.
 Insomnio (1998), álbum de la banda española Hamlet.
 Insomnio (2001), álbum de Sol D'Menta.